Die Swiss Indoors Basel 2019 waren ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. Oktober 2019 in Basel stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Wien die Erste Bank Open gespielt, die wie die Swiss Indoors zur Kategorie ATP Tour 500 zählten. Der Austragungsort des Turniers war die St. Jakobshalle, die knapp hinter der Basler Stadtgrenze in Münchenstein liegt.

Vorjahressieger waren im Einzel Roger Federer, im Doppel die Paarung aus Dominic Inglot und Franko Škugor. Federer konnte seinen Titel verteidigen, er holte somit seinen 10. Turniersieg in Basel, zugleich war der 103. Titel der letzte seiner Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die gesamten finanziellen Verpflichtungen lagen bei 2'082'655 Euro, das Preisgeld bei 2'219'975 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 19. und 20. Oktober 2019 in der St. Jakobshalle statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz sowie ein Platz in der Doppelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Beträge für den Doppelwettbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 117 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 105 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 94 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP-Website (PDF; 89 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Münchenstein